Jorge Federico de Brandeburgo-Ansbach (; 5 de abril de 1539 en Ansbach - 25 de abril de 1603) fue Margrave de Ansbach y Bayreuth, así como Regente de Prusia. Era el hijo del Margrave Jorge de Brandeburgo-Ansbach y un miembro de la Casa de Hohenzollern. Contrajo matrimonio por primera vez en 1559 con Isabel de Brandeburgo-Küstrin (29 de agosto de 1540 - 8 de marzo de 1578). Contrajo matrimonio por segunda vez en 1579 con Sofía de Brunswick-Luneburgo (30 de octubre de 1563 - 1639), hija de Guillermo de Brunswick-Luneburgo y Dorotea de Dinamarca.

Jorge Federico reinó en su nativa Ansbach, Franconia y Jägerndorf, Alta Silesia a partir de 1556 y, después de la muerte de su primo Alberto Alcibíades en 1557, también en Kulmbach. Asumió la administración del Ducado de Prusia en 1577, cuando el entonces Duque reinante Alberto Federico se puso enfermo.

Era el último de la línea mayor francona de la Casa de Hohenzollern. A su muerte Ansbach y Kulmbach fueron heredados por los jóvenes príncipes de Brandeburgo según el Tratado familiar de Gera de 1598.

Jorge Federico reconstruyó el palacio y fortaleza de Plassenburg, que fue destruido después de la segunda guerra del margrave (1552-1554), como una de las residencias más impresionantes del Renacimiento alemán. También construyó la fortaleza de Wülzburg (Weißenburg in Bayern) y el antiguo palacio en Bayreuth.

Durante su reinado entre 1557 y 1603 en los territorios francones de los Hohenzollern (Brandeburgo-Ansbach y Brandeburgo-Kulmbach) mantuvo la paz, reconstruyó ciudades y castillos, fundó varias escuelas y una Universidad.

Ancestros 

Margraves de Brandeburgo-Kulmbach del siglo XVI (casa de Hohenzollern)
Regentes de Alemania
Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVI (casa de Hohenzollern)
Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVII (casa de Hohenzollern)